Ебергард фон Шметтов, Граф Ебергард фон Шметтов (Eberhard Graf von Schmettow; 17 вересня 1861, Гальберштадт — 31 січня 1935, Герліц) — німецький воєначальник, генерал-лейтенант.
 Рудольф фон Шметтов, Граф Рудольф фон Шметтов (нім. Rudolf Graf von Schmettow; 8 січня 1891, Берлін — 28 червня 1970, Бад-Вільдунген) — німецький воєначальник, генерал-лейтенант.